Déjà vu – fenomeno psichico rientrante nelle forme d'alterazione dei ricordi
 Déjà Vu – titolo originale del film Déjà vu - Corsa contro il tempo
 Déjà Vu – singolo di Gabry Ponte del 2020
 Déjà Vu – videogioco del 1985